Ка́тя Ки́искинен (; ) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В составе женской сборной Финляндии участник пяти  (лучший результат — восьмое место в ); в составе смешанной сборной Финляндии участница  (заняли пятнадцатое место); в составе смешанной парной сборной Финляндии участница трёх  (лучший результат — девятое место в ). Двукратная , , трёхкратная .

Достижения 
 : золото (2003, 2010), серебро (2005, 2006, 2007, 2011, 2014, 2015), бронза (2008, 2013).
 : золото (2010), серебро (2007, 2012, 2014), бронза (2011, 2015).
 : золото (2011, 2013, 2015), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Её брат Калле Киискинен — также кёрлингист и тренер, серебряный призёр ; Катя и Калле совместно играли в смешанных командах и смешанных парах, трижды в паре выигрывали чемпионаты Финляндии и участвовали в .

Начала заниматься кёрлингом в 2000 году в возрасте 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии